Dohrn:
(Felix) Anton Dohrn (1840, Stettin – 1909)
 la Stazione zoologica Anton Dohrn
Carl August Dohrn
Gerhard Dohrn-van Rossum (* 1947)
Harald Dohrn (1885, Napoli – 1945, Monaco di Baviera)
Heinrich Wolfgang Ludwig Dohrn
(Walter) "Walt" (Jonathan) Dohrn (* 1970)